Albert Blancafort i Engelfried (1964), orguener i nebot de
 Albert Blancafort i París, (1928-2004), compositor i director d'orquestra.